Le tournoi de tennis de Schenectady est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du 24 au .

Barbara Rittner remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexia Dechaume et Florencia Labat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Schenectady
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Schenectady
Tennis aux États-Unis en 1992
Tennis en août 1992